Pogradec (district), een district in de Albanese prefectuur Korçë
Pogradec (stad), de hoofdstad van dat district